

Astronomia
 445 Edna – asteroide

Geografia
 Stati Uniti d'America
 Edna – città del Kansas
 Edna – città del Texas
 Edna –  census-designated place statunitense in California

Musica 
 Edna – album di Headie One del 2020

Onomastica
 Edna – nome proprio di persona inglese femminile